Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Les résultats sont classés par régions :

Bas-Saint-Laurent
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans le Bas-Saint-Laurent

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans la Capitale-Nationale

Mauricie
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Mauricie

Estrie
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Estrie

Montréal

Baie-D'Urfé

Beaconsfield

Côte-Saint-Luc

Dollard-des-Ormeaux

Dorval

Hampstead

Kirkland

L'Île-Dorval

Montréal

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont-Royal

Pointe-Claire

Sainte-Anne-de-Bellevue

Senneville

Westmount

Outaouais
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Outaouais

Abitibi-Témiscamingue
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Côte-Nord

Nord-du-Québec
Voir: Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans le Nord-du-Québec

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Voir: Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Chaudière-Appalaches

Laval

Lanaudière
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans Lanaudière

Laurentides
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans les Laurentides

Montérégie
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 en Montérégie

Centre-du-Québec
Voir : Résultats des élections municipales québécoises de 2017 dans le Centre-du-Québec

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec